Prospekt har flera betydelser:

 Prospekt (försäljning) – inom försäljning en kvalificerad potentiell kund
 Prospekt (finansiella) – information om ett finansiellt instrument
 Prospekt (konst) – en framställning av gator, torg, husgrupper eller landskap med byggnader
 Prospekt (orgel) – framsidan av orgelhus
 Prospekt (artist) – en svensk artist
 Gedimino Prospekt – en paradgata i Litauens huvudstad Vilnius
 Leninskij Prospekt – en stor boulevard i Moskva

Se även
Prospektering
Prospektivt minne